Гренье (, произносится Грёнье́) — французская фамилия.

Известные носители 
 Евстахий I де Гренье (ум. 1123) — коннетабль Иерусалимского королевства, граф Сидона.
 Гренье, Валери (род. 1996) — канадская горнолыжница. 
 Гренье, Габриэль Жозеф (1756—1837) — французский изобретатель.
 Гренье, Жак (1823—1909) — канадский политик и бизнесмен, мэр Монреаля (1889—1891).
 Гренье, Жан (1898—1971) — французский писатель и философ.
 Жюльен де Гренье (ум. 1275) — сеньор Сидона в 1247—1260 годах.
 Гренье, Зак (род. 1954) — американский актёр, сыграл более 80 ролей в кино и сериалах.
 Гренье, Клеман (род. 1991) — французский футболист.
 Гренье, Поль (1768—1827) — французский генерал, граф.
 Гренье, Роже (Roger Grenier; 1919—2017) — французский писатель.
 Гренье, Шарль (1808—1875) — французский ботаник.
 Гренье, Эдриан (род. 1976) — американский актёр, музыкант и режиссёр.
 Гренье, Эдуар (1819—1901) — французский писатель и поэт.

См. также